Calibro – strumento di misura della lunghezza
 Calibro – termine impiegato spesso per le armi che indica diametro interno o esterno di un tubo
 Calibro – nella teoria dei grafi indica lunghezza del ciclo più corto contenuto nel grafo